Aspremont se poate referi la:
Aspremont, localitate în departamentul Alpes-Maritimes, Franța
Aspremont, localitate în departamentul Hautes-Alpes, Franța